

Geografia 
 Duns – città sulla costa orientale della Scozia, nel Regno Unito
 Düns – comune austriaco nel distretto di Feldkirch, nel Vorarlberg
 Duns Tew – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea dell'Oxfordshire

Persone 
 Len Duns – calciatore inglese, centrocampista